Orval (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Orval (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Orval (piwo) – piwo warzone przez klasztor trapistów na południu Belgii